Annie Laurie steht für:

 Annie Laurie (Sängerin), US-amerikanische R&B-Sängerin

 Annie Laurie (Lied), ein schottisches Lied
 Annie Laurie (1909), ein US-amerikanisches Kurzfilmdrama
 Annie Laurie (1916), ein britisches Filmdrama von Cecil Hepworth
 Annie Laurie – Ein Heldenlied vom Hochland, einen US-amerikanischen Stummfilm von John S. Robertson aus dem Jahr 1927
 Annie Laurie (1936), ein US-amerikanisches Kurzfilmdrama
 Annie Laurie (1939), eine britische Filmkomödie von Walter Tennyson